Iacopo Bracciolini est un humaniste italien, né en 1441 et mort en 1478. Il est le fils de Poggio Bracciolini.

Il devint secrétaire du cardinal Riario et fut pendu à Florence pour avoir pris part à la conspiration des Pazzi.

Œuvres
Outre des traductions en italien de plusieurs ouvrages anciens, on a de lui : un commentaire sur le Triomphe de la Gloire de Pétrarque ; une Vie de Philippe Scolario, etc.

Source

Liens externes 
 
 
 

Écrivain italien du XVe siècle
Humaniste italien de la Renaissance